Reneb (Nebre) – władca starożytnego Egiptu z II dynastii.

Lata panowania 
 2825–2810 p.n.e. (Kwiatkowski)
 ok. 2830 p.n.e. (Schneider)

Podobnie jak jego poprzednicy rządził krajem z Memfis. Panował przez kilkanaście lat, choć Manethon przyznawał mu 39-letnie rządy nad Egiptem. Na podstawie imienia horusowego władcy, zawierającego element „re” można przypuszczać, że kult boga Re w ówczesnym Egipcie odgrywał już pewną rolę.

Został pochowany w Sakkarze, przy czym nie do końca jest jasne, czy zespół grobowy pod grobowcem faraona Unisa należał do Reneba, czy do jego poprzednika, albowiem znaleziono tam odciski pieczęci obu tych władców.

Bibliografia 
 
 Schneider Th. „Leksykon faraonów”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2001, s. 191, 
 Toby A. H. Wilkinson „Early Dynastic Egypt”, Routledge, London-New York 1999, s. 84, 

Faraonowie II dynastii